Великобритания может означать:
 Великобритания — скопление нескольких островов , на которых находятся Англия, Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия (Северная Ирландия занимает часть отдельного (ирландского) острова.
 Великобритания:
 Королевство Великобритания — правильное название союзного королевства Англии и Шотландии в 1707—1800 годах.
 Соединённое Королевство Великобритании и Ирландии — официальное название королевства Великобритании в 1801—1927 годах.
 Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии — официальное название Великобритании с 1927 года.
 «Великобритания» — название гостиницы в Донецке, Украина.

См. также 
 Регионы Великобритании
 Британские острова (терминология)